Skramsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skramsen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (1,95 km²)
Skramsen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (37,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn